Sezon 2009/2010 Pucharu Narodów w saneczkarstwie rozpoczął się 19 listopada 2009 roku w kanadyjskim mieście Calgary. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 29 stycznia 2010 roku na torze w Cesanie.

Kalendarz Pucharu Narodów

Klasyfikacje

Jedynki kobiet 
 DNF - nie ukończyła, DNS - była zgłoszona, ale nie wystartowała, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki mężczyzn 
 DNF - nie ukończył, DNS - był zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ - dyskwalifikacja

Dwójki mężczyzn 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszeni, ale nie wystartowali, DSQ - dyskwalifikacja

Bibliografia 
 Klasyfikacje generalne Pucharu Narodów

Puchar Narodów w saneczkarstwie
2009 w saneczkarstwie
2010 w saneczkarstwie
2009 w Kanadzie
2009 w Austrii
2009 w Niemczech
2009 w Norwegii
2010 w Niemczech
2010 we Włoszech
Sport w Calgary
Sport w Innsbrucku
Sport w Altenbergu
Sport w Lillehammer
Sport w Winterbergu
Sport w Oberhofie
Saneczkarstwo w Austrii
Saneczkarstwo w Kanadzie
Saneczkarstwo w Niemczech
Saneczkarstwo w Stanach Zjednoczonych
Saneczkarstwo we Włoszech